Physella boucardi är en snäckart som först beskrevs av Joseph Charles Hippolyte Crosse och P. Fischer 1881.  Physella boucardi ingår i släktet Physella och familjen blåssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Blåssnäckor
boucardi